Табакович (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Табакович, Иван (1898—1977) — сербский и югославский художник и скульптор.
 Табакович, Харис (род. 1994) — швейцарский футболист боснийского происхождения, нападающий.